

Patronyme 
La famille Boleyn est une famille aristocratique anglaise du . Plusieurs de ses membres connurent un destin tragique et furent condamnés à mort par Henri VIII. Les dates de naissance sont imprécises et ont donné lieu à de nombreuses controverses.
 Anne Boleyn (1501-) : deuxième épouse d'Henri VIII et reine d'Angleterre, mère de la reine Élisabeth . 
 George Boleyn (vers 1504 - ) : frère d'Anne Boleyn.
 Jane Boleyn dite Lady Rochford (vers 1510 – ) : épouse de George Boleyn.
 Mary Boleyn (vers 1499 — ) : sœur aînée d'Anne Boleyn. 
 Thomas Boleyn (v. 1477 – ) :  de Wiltshire et d'Ormonde, diplomate et homme politique, père de Mary, Anne et George Boleyn.
 Elizabeth Howard Boleyn (v. 1480 - 1538) : épouse de Thomas Boleyn et mère de Mary, Anne et George Boleyn. 
 Sir William Boleyn (1451 – ) : père de Thomas.

Toponyme 
 Boleyn Ground est un stade de football situé dans la banlieue est de Londres.
 Un volcan de Vénus se nomme Boleyn.

Autres 
 Anne Boleyn, opéra de Gaetano Donizetti
 Anne Boleyn, film de Ernst Lubitsch
 Deux Sœurs pour un roi, film dans lequel Anne Boleyn est jouée par Natalie Portman

Homonymie de patronyme